Lightspeed es una palabra inglesa que significa "velocidad de la luz". También puede referirse a:

 Lightspeed, álbum de Destine.
 Lightspeed, canción del álbum de Dev The Night the Sun Came Up.
 Lightspeed, película de ciencia ficción de 2006.
 Lightspeed, revista electrónica de ciencia ficción.
 Lightspeed, personaje de Transformers.
 Power Rangers Lightspeed Rescue, octava temporada de Power Rangers.